Schafi oder Shafi ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Abdallah asch-Schafi, irakisch-kurdischer Islamistenführer
 Amer Shafi (Amer Shafi Mahmoud Sabbah; * 1982), jordanischer Fußballspieler 
 Ghazali Shafie (1922–2010), malaysischer Politiker
 Haidar Abdel-Shafi (1919–2007), palästinensischer Politiker
 Salah Abdel-Shafi (* 1962), palästinensischer Wirtschaftswissenschaftler